Ez a lista a Krisztofóró című magyar gyurmafilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1989)

Második évad (1991)

Harmadik évad (1993)

Negyedik évad (1994)

Televíziós sorozatok epizódlistái